Девицкое сельское поселение:

Воронежская область
 Девицкое сельское поселение — входит в Острогожский район
 Девицкое сельское поселение — входит в Семилукский район

Липецкая область
 Девицкое сельское поселение — входит в Усманский район